Дми́трий Вале́риевич Жу́ков (; род. 15 июля 1980 года, Донецк) — украинский футбольный судья Национальной категории.

Карьера судьи 
Дмитрий Жуков начал карьеру судьи летом 1996 года, когда стал проводить матчи регионального Чемпионата Донецкой области по футболу. Спустя год Дмитрий Жуков уже судил матчи любительского Чемпионата Украины. С 2001 года стал судьёй Второй лиги Украины — 3-го по силе украинского футбольного дивизиона. Через , с 2006 года, Дмитрий Жуков был переведён в Первую лигу. С 2009 года проводит матчи Высшего дивизиона Украины — Премьер-лиги. В высшем дивизионе провёл более , а также в Кубке Украины , показал  и  карточек, а также назначил .

После начала вооружённого конфликта на Донбассе проживал на территории контролируемой Донецкой Народной Республикой, в связи с чем с 2015 года перестал привлекаться к матчам под эгидой ФФУ. В том же году начал обслуживать матчи чемпионата ДНР. Также работал на чемпионатах мира ConIFA (среди непризнанных и частично признанных государств, автономий внутри признанных государств и этнических сборных)

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные судьи Украины
Спорт в ДНР